La palabra desaparecido o desaparecidos puede hacer referencia a:

 una persona desaparecida, en general.
 la víctima de desaparición forzada, crimen tipificado por el Tribunal Penal Internacional.
 un detenido desaparecido, víctima del crimen de la desaparición forzada en América Latina.
 los detenidos desaparecidos por el Terrorismo de Estado en Argentina, víctimas del crimen de la desaparición forzada en el contexto de la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983).
 los desaparecidos en el Perú durante la época de 1980 a 2000, víctimas del crimen de la desaparición forzada en el contexto de la época contra el terrorismo.
 los desaparecidos del franquismo, víctimas del crimen de la desaparición forzada durante la dictadura de Francisco Franco en España.
 un desaparecido en combate
 Desaparecido (Missing, 1982), película de Costa-Gavras, protagonizada por Jack Lemmon y Sissy Spacek.
 «Desaparecido» (1998), canción de Manu Chao en su álbum Clandestino.
 Desaparecidos (2001-2002), banda estadounidense de punk.
 Desaparecidos (2004-2010), nombre que se le da en algunos países a la serie de televisión estadounidense Lost.
 Desaparecidos, serie de televisión española.
Desaparecido (2012), serie de anime japonesa.
Desaparecidos (2018), programa de televisión español.
Desaparecido, documental de Investigation Discovery.